Гринд может означать:

 Гринд () — в компьютерных играх повторяющиеся и связанные с небольшим риском действия игроков, направленные на получение внутриигровой выгоды.
 Гринд () — остров в Нидерландах в составе Западных Фризских островов, относится к общине Терсхеллинг. 

Не путать с Гри́нды — это чёрные дельфины рода млекопитающих из семейства дельфиновых.